

Onderdistricten in Indonesië 
 Sukorejo (Kendal), een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Blitar), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Sukorejo (Pasuruan), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sukorejo (onderdistrict van Ponorogo), een onderdistrict van het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java

Plaatsen in Indonesië 
provincie Lampung
 Sukorejo (Pardasuka), een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
provincie Midden-Java
 Sukorejo (Kajoran), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Kesesi), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Mertoyudan), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Mojotengah), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Musuk), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Puhpelem), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Sambirejo), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Sukorejo, Kendal), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Sumber), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Suruh), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Tegalrejo), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Ulujami), een plaats in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Wedi), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Sukorejo (Wonosari), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
provincie Oost-Java
 Sukorejo (Sukorejo, Ponorogo), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Sukorejo (Tugu), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sukorejo (Sutojayan), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Sukorejo (Wates), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
provincie Zuid-Sumatra
 Sukorejo (Pagar Alam Utara), een plaats in het regentschap Pagar Alam in de provincie Zuid-Sumatra

Bestuurslagen in Indonesië 
 Sukorejo (Karangbinangun)